Budapesti Honvéd Sport Egyesület é um clube de polo aquático da cidade de Budapeste, Hungria.

História 
O clube foi fundado em 1950.

Títulos
 Liga Húngara de Polo aquático
   2000–01, 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06

Clubes de polo aquático da Hungria